Étienne Wersinger (né le ) est un musicien francais.

Biographie 
Proche de la chanteuse Teri Moïse, il collabore avec Camille et les groupes Nouvelle Vague et Air. Il a découvert Teri Moïse à Paris, s'est associé à elle et a été l'un des principaux arrangeurs du premier album de Teri Moïse, Teri Moïse.

Discographie 
 1996 : Teri Moïse,Il Était Mon Avenir, Source
 1996 : Teri Moïse, Les Poèmes De Michelle, Source
 1996 : Teri Moïse, Comment Aller Là-Bas, Source
 1997 : Air, Le Soleil Est Près De Moi, Source.
 1997 : Air : J'Ai Dormi Sous L'Eau, Premiers Symptômes, Source
 1997 : After Hours, Partir Revenir, Instinct Records
 1998 : Ollano, Antipodes, Shadow Records
 1998 : Helena Noguerra,Cyber Baba, Bikini, EastWest
 1999 : Les Kid Nappeurs, Café Del Mar, Mercury
 2000 : New African Poets, Grandir, À L'Intérieur De Nous, BMG
 2003 : Bang Bang, Don't Care, Silicone, Yellow Productions
 2006 : The Perfect Kiss, Filter Music, Peacefrog Recor
 2006 : Nouvelle Vague, Ever Fallen In Love, Peacefrog Records
 1999 : Natali Lorio - Vous Les Menteurs, Wea Music
 2002 : Camille, Un Homme Déserté, Le Sac des filles, Source
 2010 : Blague à Part

Filmographie 
 Les Semi-Deus en Orbite, produit par Étienne Wersinger, réalisé par Étienne Wersinger, Philippe Beungarbe et Franck Guerrin

Bibliographie 
 Traité de métapsychanalyse cognitive et évolutive à l'attention de l'enfant qui rit dans votre cœur, 2014

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1969
Naissance à Strasbourg
Musicien français